

Geografia 
 Pertica Alta  – comune italiano in provincia di Brescia
 Pertica Bassa  – comune italiano in provincia di Brescia

Altro 
 Pertica  – unità di misura non standard di lunghezza e superficie
 Pertica  – manufatto funebre longobardo
 Pertica  – personaggio dei fumetti creato da Benito Jacovitti
 Pertica quadrifaria  – pianta estinta del Devoniano